Frigyes Korányi (arts) - Hongaars arts
 Frigyes Korányi (politicus) - Hongaars politicus, zoon van bovenstaande